Верден има више значења:
 Верден
 Верден (Илиноис)
 Верден (Нови Мексико)